

Patronymes 
Moukhine (masculin ; ) ou Moukhina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Elena Moukhina (1960-2006), gymnaste artistique soviétique
 Lena Moukhina (1924-1991), écrivaine russe
 Tatiana Moukhine (1922-), actrice française
 Vera Moukhina (1889-1953), sculptrice soviétique

Patronyme russe